Radowicze – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie iwanickim 
 Radowicze – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie turzyskim
 Radowicze – wieś, obecnie nie istnieje

Przypisy